Emma Raducanu era la detentrice del titolo  ma è stata eliminata al primo turno da Alizé Cornet.

In finale Iga Świątek ha battuto Ons Jabeur con il punteggio di 6-2, 7-65.

Teste di serie 

  Iga Świątek (campionessa)
  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Paula Badosa (secondo turno)
  Ons Jabeur (finale)
  Aryna Sabalenka (semifinale)
  Simona Halep (primo turno)
  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (terzo turno)
  Dar'ja Kasatkina (primo turno)
  Emma Raducanu (primo turno)
  Coco Gauff (quarti di finale)
  Belinda Bencic (terzo turno)
  Leylah Fernandez (secondo turno)
  Beatriz Haddad Maia (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)

  Caroline Garcia (semifinale)
  Veronika Kudermetova (quarto turno)
  Danielle Collins (quarto turno)
  Madison Keys (terzo turno)
  Petra Kvitová (quarto turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Amanda Anisimova (primo turno)
  Elena Rybakina (primo turno)
  Viktoryja Azaranka (quarto turno)
  Martina Trevisan (primo turno)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
  Alison Riske-Amritraj (quarto turno)
  Jil Teichmann (primo turno)
  Shelby Rogers (terzo turno)
  Elise Mertens (primo turno)

Wildcard 

  Jaimee Fourlis (primo turno)
  Sofia Kenin (primo turno)
  Elizabeth Mandlik (secondo turno)
  Peyton Stearns (primo turno)

 Harmony Tan (primo turno) 
 Coco Vandeweghe (primo turno) 
 Venus Williams (primo turno) 
 Eleana Yu (primo turno)

Ranking protetto 

  Karolína Muchová (primo turno)
  Nadia Podoroska (primo turno)
  Evgenija Rodina (secondo turno)

 Laura Siegemund (primo turno) 
 Taylor Townsend (primo turno) 
 Serena Williams (terzo turno)

Qualificate 

  Ėrika Andreeva (primo turno)
  Elina Avanesjan (primo turno)
  Sára Bejlek (primo turno)
  Cristina Bucșa (secondo turno)
  Clara Burel (terzo turno)
  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)
  Fernanda Contreras (primo turno)
  Linda Fruhvirtová (secondo turno)

 Viktorija Golubic (primo turno) 
 Catherine Harrison (primo turno) 
 Léolia Jeanjean (primo turno) 
 Ashlyn Krueger (primo turno) 
 Viktória Kužmová (secondo turno) 
 Linda Nosková (primo turno) 
 Darija Snihur (secondo turno) 
 Yuan Yue (terzo turno)

Lucky loser 

  Kamilla Rachimova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2022